Rodolfo González (ur. 1986) – wenezuelski kierowca wyścigowy.
 Rodolfo González (ur. 1945) – meksykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi lekkiej w latach 1972-1974
 Rodolfo González (ur. 1959) – meksykański bokser, pretendent do tytułu zawodowego mistrza świata wagi lekkiej i junior półśredniej w latach 80.